La Route nationale 10 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 10 en Afrique du Sud ;
 Route nationale 10 en Algérie ;
 Route nationale 10 en Belgique ;
 Route nationale 10 au Bénin ;
 Route nationale 10 au Burkina Faso ;
 Route nationale 10 au Cameroun ;
 Route nationale 10 en Estonie ;
 Route nationale 10 en Finlande ;
 Route nationale 10 en France ;
 Route nationale 10bis en France ;
 Route nationale 10 en Guadeloupe ;
 Route nationale 10 au Luxembourg ;
 Route nationale 10 en Guinée ;
 Route nationale 10 à Madagascar ;
 Route nationale 10 au Maroc ;
 Route nationale 10 en Pologne ;
 Route nationale 10 en Slovénie ;
 Route nationale 10 en Tunisie ;
 Route nationale 10 au Viêt Nam.

Voir aussi